«Кадкина всякий знает» — советский художественный фильм, снятый на киностудии Ленфильм в 1976 году.

Сюжет 
Возвращающийся домой солдат Кузьма Кадкин (Георгий Бурков) в поезде рассказывает, как хорошо он жил до войны, и что в районе его каждый знает. Случайная попутчица, молодая мать, оставляет своего ребёнка, полуторагодовалого мальчика, Кадкину, чтобы на разъезде сбегать за водой, но отстаёт от поезда. Кузьме ничего не остаётся, как принести младенца домой. Кум Кадкина (Борис Новиков) по дурости предполагает, что это его ребёнок, и высказывает эту мысль вслух. Кузьма пытается объяснять, где он взял ребёнка, но никто ему не верит: ни односельчане, ни собственные дети, ни жена. Начинающий говорить ребёнок ненароком назвал его папой, это усугубило положение. Кадкин пытается встроиться в мирную жизнь, это даётся тяжело — сказывается разруха, послевоенный голод, недоверие жены, слухи в деревне. Заболевшего ребёнка приходится везти в больницу, а там, чтобы его оформили, спешно «усыновить». В конце фильма вернувшихся из больницы Кадкина с женой и ребёнком встречает потерявшаяся мать.

В ролях 
 Георгий Бурков — Кузьма Кадкин
 Людмила Зайцева — Пелагея Кадкина
 Майя Булгакова — Нюрка, вдова, подруга Пелагеи
 Борис Новиков — кум
 Юрий Дубровин — Матвей, председатель колхоза
 Елена Фетисенко — девчушка, мать мальчика

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Павел Васильев, Анатолий Вехотко, Наталья Трощенко
 Режиссёр: Наталья Трощенко, Анатолий Вехотко
 Оператор: Александр Чечулин
 Художник: Валерий Юркевич
 Композитор: Игорь Цветков

Фильмы на русском языке
Фильмы СССР 1976 года
Фильмы-драмы СССР
Фильмы студии «Ленфильм»